Оньон — коммуна во Франции, департамент Уаза
 Оньон — река во Франции, приток Соны
 Оньон — река во Франции, впадает в озеро Гран-Льё